

Codici 
 FR3 – codice NUTS della Zone d'études et d'aménagement du territoire del Nord

Televisione 
 FR3 – acronimo di France Régions 3, rete televisiva francese, divenuta in seguito France 3

Trasporti 
 FR3 – Ferrovia regionale del lazio